My, Belarussy (Мы, беларусы, Wir Belarussen) ist der inoffizielle Titel der Nationalhymne von Belarus. Der Titel stammt aus der ersten Zeile des Textes.

Die Komposition von Nester Sakalouski war bereits ab 1955 die Hymne der Weißrussischen SSR. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurde der von Michas Klimkowitsch gedichtete Text der Hymne jedoch nicht mehr gesungen. Am 2. Juli 2002 verfügte Präsident Aljaksandr Lukaschenka, einen neuen Text von Wladimir Karysna für die Nationalhymne zu verwenden, der in einem Wettbewerb gefunden wurde. Es handelt sich dabei um eine Überarbeitung des Originaltexts. Obwohl Belarus offiziell zweisprachig ist (Amtssprachen Belarussisch und Russisch), wird in der Regel nur die belarussische Version der Hymne gespielt.

Text

Siehe auch 
 Liste der Nationalhymnen

Weblinks 

Nationalhymne
Nationales Symbol (Belarus)